Blitzzug ist Titelbestandteil:
 Blitzzug der Liebe, deutsche Stummfilmkomödie von Johannes Guter (1925) 
 Der Blitzzug, Ballade von Detlev v. Liliencron
Siehe auch:
 Lyntog